Білянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Білянська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Білянська сільська рада — Вінницька область, Чернівецький район
 Білянська сільська рада — Чернівецька область, Кіцманський район